Plaats in Indonesië
 Kentong (Cepu), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Kentong (Glagah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java